Barska steht für:
 Donja Barska, Ort in Bosnien-Herzegowina
 Gornja Barska, Ort in Bosnien-Herzegowina

Barska ist der Familienname folgender Personen:
 Maria von Guggenberg-Barska (1911–1999), österreichische Sängerin (Konzert, Operette und Oper mit der Stimmlage Sopran) und Musikpädagogin